Fuso horário
Fuso (DaimlerChrysler)
Rede Fuso
 Fuso (têxtil)
Fuso, uma parte da esfera.

Desambiguação